Зыкеево — название населённых пунктов в России:

 Зыкеево — деревня в Чеховском районе Московской области.
 Зыкеево — село в Спасском районе Рязанской области.